Хиршау () — город в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Амберг-Зульцбах.  Население составляет 5940 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 74,58 км². Официальный код  —  09 3 71 127.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии